
Termin -{ASS}- ima više značenja.
 Oznaka za aspirin
 ASS (gen), humani gen koji kodira enzim argininosukcinat sintetazu
 Skraćenica za Atletski savez Srbije.